Берсенев (Берсенева) — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от слова «берсень» — шиповник, крыжовник. Известные носители:

Берсенев 
 
 Берсенев, Константин Тимофеевич (1891 — ?) — русский советский поэт.
 Берсенев, Михаил Терентьевич (род. 1937) — министр внутренних дел Казахской ССР.
 Берсенев, Роман Генрихович (1972—1998) — Герой Российской Федерации.
 Берсенев, Фёдор Аркадьевич (1861—1905) — русский флотский офицер-артиллерист, исследователь Дальнего Востока.

Берсенева 
 Берсенева, Мария Владимировна (род. 1981) — российская актриса, модель, предприниматель.
 Берсенева, Светлана Вячеславовна (род. 1975) — российская актриса.

Примечания